Timo Helbling, né le  à Bâle, est un joueur de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il a été repêché par les Predators de Nashville en 1999 au ,  au total.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999||HC Davos||LNA||44||0||0||0||8||4||0||0||0||0
|-
|1999-2000||HC Davos||LNA||44||0||0||0||49||5||0||0||0||0
|-
|2000-2001||Spitfires de Windsor||LHO||54||7||14||21||90||7||0||2||2||11
|-
|2000-2001||Admirals de Milwaukee||LIH||-||-||-||-||-||1||0||0||0||0
|-
|2001-2002||Admirals de Milwaukee||LAH||67||2||6||8||59||-||-||-||-||-
|-
|2002-2003||Storm de Toledo||ECHL||35||3||8||11||75||7||0||1||1||2
|-
|2002-2003||Admirals de Milwaukee||LAH||23||0||1||1||37||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||Admirals de Milwaukee||LAH||37||0||2||2||46||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||Grizzlies de l'Utah||LAH||23||3||2||5||47||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Kloten Flyers||LNA||44||2||9||11||118||4||1||3||4||8
|-
|2005-2006||Lightning de Tampa Bay||LNH||9||0||1||1||6||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Falcons de Springfield||LAH||60||7||14||21||56||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||Bears de Hershey||LAH||49||1||16||17||106||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||Capitals de Washington||LNH||2||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||Americans de Rochester||LAH||20||0||8||8||50||6||2||0||2||6
|-
|2007-2008||HC Lugano||LNA||49||3||10||13||127||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||HC Lugano||LNA||49||2||7||9||136||7||0||2||2||12
|-
|2009-2010||HC Lugano||LNA||46||1||6||7||168||4||0||1||1||10
|-
|2010-2011||HC Lugano||LNA||17||0||0||0||26||2||0||0||0||10
|- 
|2010-2011||Kärpät Oulu||SM-liiga||39||2||3||5||46||3||0||0||0||6
|-
|2011-2012||EV Zoug||LNA||45||2||6||8||108||9||0||2||2||16
|-
|2012-2013||EV Zoug||LNA||48||3||7||10||68||14||1||2||3||65
|-
|2013-2014||HC Fribourg-Gottéron||LNA||46||4||8||11||116||10||1||2||3||12
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||LNA||45||2||10||12||86||4||0||1||1||0
|-
|2015-2016||CP Berne||LNA||50||4||19||23||54||13||2||1||3||24
|-
|2016-2017||EV Zoug||LNA||40||3||13||16||89||16||1||5||6||44
|-
|2017-2018||EV Zoug||LNA||28||1||2||3||24||5||0||0||0||10
|-
|2018-2019||SC Rapperswil-Jona Lakers||LNA||26||1||3||4||28||9||1||2||3||12

|621||27||101||128||||107||7||19||26||203

|279||13||49||62||401||6||2||0||2||6

|1999|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans||7||1||0||1||35||-1||
|-
|2000|| Suisse -20 ans ||Championnat du monde junior||7||0||2||2||16||-4||
|-
|2001|| Suisse -20 ans||Championnat du monde junior||7||1||1||2||10||-1||
|-
|2006||||Championnat du monde||4||0||0||0||2||-1||
|-
|2010|| Suisse||Championnat du monde||7||0||1||1||25||+1||
|-
|2012||EV Zoug||Trophée européen||8||1||1||2||12|| ||Phase de groupe
|-
|2013||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||8||0||2||2||40|| ||Phase de groupe
|-
|2015||HC Fribourg-Gottéron||Ligue des champions||6||0||0||0||4||+5||Huitième de finale
|-
|2016||CP Berne||Ligue des champions||2||0||0||0||29||-1||Phase de groupe
|-
|2016||CP Berne||Coupe de Suisse||4||2||0||2||2||||Demi-finale
|-
|2017||EV Zoug||Ligue des champions||6||0||0||0||10||-1|| tour
|-
|2017||EV Zoug||Coupe de Suisse||4||1||1||2||2||||Demi-finale
|-
|2018||EV Zoug||Ligue des champions||7||0||1||1||2||+2||Huitième de finale
|-
|2019||SC Rapperswil-Jona Lakers||Coupe de Suisse||2||0||0||0||14||||Finale

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en juillet 1981
Naissance à Bâle
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif bâlois
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur du EHC Kloten
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du HC Lugano
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du CP Berne
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers